Ріхтер — німецьке прізвище (від  — суддя).

Відомі носії прізвища

А 
 Анатолій Ріхтер (24 березня 1930) — український співак (бас), народний артист УРСР.
 Аннегрет Ріхтер (; дошлюбне прізвище — Ірганг, ;  1950) — німецька легкоатлетка, яка спеціалізувалася в бігу на короткі дистанції, олімпійська чемпіонка (1972, 1976).
  (; 1742—1812) — німецький хірург.

Б 
 Беррі Ріхтер (;  1970) — американський хокеїст.
 Бертон Ріхтер (; 1931—2018) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1976).
 Борис Стефанович Ріхтер (1898—1945) — радянський воєначальник, генерал-майор (1940), учасник Першої світової, Громадянської та Другої світової воєн.
 Бруно Ріхтер (; 1914—1993) — німецький офіцер, ротмістр вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.

В 
 Венцеслав Ріхтер (; 1917—2002) — хорватський архітектор.
 Вернер Ріхтер (; 1893—1944) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.
 Вільгельм Ріхтер (; 1892—1971) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.

Г 
 Ганс Ріхтер (; ; 1843—1916) — австро-угорський оперний і симфонічний диригент.
 Ганс Ріхтер (; 1888—1976) — німецький художник, графік, кінорежисер-авангардист, продюсер та теоретик кіно.
 Гедеон Ріхтер (; 1872—1944) — австро-угорський та угорський фармацевт, бізнесмен, засновник компанії «Gedeon Richter».
 Геньо Олівер Ріхтер (;  1963) гітарист і клавішник німецького павер-метал гурту Gamma Ray
 Герберт Ріхтер (; 1915—?) — військовослужбовець вермахту австрійського походження, унтер-офіцер.

Ґ 
 Ґергард Ріхтер (;  1932) — німецький художник, скульптор та фотограф.
 Ґергард Ріхтер (; 1913—1995) — німецький офіцер, майор люфтваффе. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.

Д 
 Ріхтер Денис Сергійович (1987—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (посмертно).

Е 
 Елізе Ріхтер (; 1865—1943) — австрійська вчена-філолог.
 Ернст Ріхтер (; 1808—1879) — німецький композитор, музикознавець і музичний педагог.

Є 
  (; 1762—1807) — німецький хімік, один із засновників вчення про стехіометрію.

З 
 Зденек Ріхтер (; 1885—?) — чеський футболіст, що грав на позиції воротаря.

Й 
 Йоахім Ріхтер (; 1896—1970) — німецький офіцер, оберфюрер резерву військ СС. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Йоганн Пауль Фрідріх Ріхтер (, псевдонім — Жан Поль, ; 1763—1825) — німецький письменник, сентименталіст і преромантік, автор сатиричних творів, естетик і публіцист.

К 
 Карел Ріхтер (;  1930) — чеський письменник-документаліст, історик, публіцист і перекладач.
 Карл Ріхтер (; 1926—1981) — німецький диригент, органіст, хормейстер та клавесиніст.

М 
 Майк Ріхтер (;  1966) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Макс Ріхтер (;  1966) — британський композитор.
 Марко Ріхтер (;  1997) — німецький футболіст, нападник клубу «Аугсбург», а також молодіжної збірної Німеччини.
 Міша Ріхтер (; 1910—2001) — американський карикатурист.

Н 
 Ніколаус Беньямин Ріхтер (; 1910—1980) — німецький астроном.

О 
 Отто Ріхтер (; 1893—1980) — німецький офіцер, генерал-майор вермахту. Кавалер Німецького хреста в сріблі.
 Ріхтер Олена Вікторівна (1974—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни, що загинула в ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

П 
 Пауль Ріхтер (; 1895—1961) — австрійський актор кіно.

С 
 Святослав Ріхтер (1915—1997) — український радянський піаніст та громадський діяч німецького походження.
 Соня Ріхтер (;  1974) — данська акторка.

Т 
 Теодор Ріхтер (; 1824—1898) — німецький хімік та мінералолог, першовідкривач хімічного елемента індію.
 Теофіл Данилович Ріхтер (1872—1941) — український та радянський музикант, викладач, композитор німецького походження.

Ф 
 Фрідріх Ріхтер (; 1910—1969) — німецький офіцер, оберст вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.

Ч 
 Чарльз Френсіс Ріхтер (; 1900—1985) — американський сейсмолог, який 1935 року запропонував шкалу для оцінки сили землетрусів у його осередку.

Ю 
 Юзеф Ріхтер (; 1843—1917) — польський науковець, інженер сухопутного та водного будівництва, професор.
 Юлія Ріхтер (;  1988) — німецька веслувальниця, олімпійська медалістка (2012).